Оксфорд има више значења:
 Оксфорд, град у Уједињеном Краљевству у Енглеској у грофовији Оксфордшир
 Округ Оксфорд (Мејн), је округ у америчкој савезној држави Мејн
 Оксфорд (Њу Џерзи), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Оксфорд (Масачусетс), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Оксфорд (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Оксфорд (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Оксфорд (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Оксфорд (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Оксфорд (Ајдахо), град је у америчкој савезној држави Ајдахо
 Оксфорд (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Оксфорд (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Оксфорд (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Оксфорд (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Оксфорд (Мериленд), град је у америчкој савезној држави Мериленд
 Оксфорд (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
 Оксфорд (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Оксфорд (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Оксфорд (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Оксфорд (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Оксфорд (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Оксфорд (Мејн), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
 Оксфорд стрит, главна улица Вестминстеру
 Универзитет Оксфорд